Wapen van Valkenburg (Limburg)
 Wapen van Valkenburg (Zuid-Holland)
 Wapen van Valkenburg aan de Geul